Таррант () — австралийская и английская фамилия, топоним Англии (в основном — графства Дорсет) и США.

Фамилия 
 Таррант, Брентон Харрисон (род. 1990 или 1991) — австралийский массовый убийца.
  (род. в середине 1950-х) — американский инвестор, филантроп, продюсер документальных фильмов.
  (1885—1973) — британская учёная-антиковед, первая женщина — «полный профессор» древнегреческого языка в Великобритании.
  (1952—2012) — английский актёр телевидения.
  (род. 1946) — английский теле- и радиоведущий, комик.
  (род. 1980) — игрок в австралийский футбол.
 Таррант, Маргарет (1888—1959) — английская иллюстратор детских книг.
  (род. 1963) — американская писательница-феминистка.
  (1799—1858) — техасский политик, в честь которого назван округ в штате (см. ниже).

Топоним 
Англия, графство Дорсет
  — река.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — база ВВС близ деревни, функционировала с 1943 по 1980 гг.
  — деревня.
  — деревня.

Англия, графство Гэмпшир
  — деревня.

США
  — город в Алабаме.
 
 Таррант — округ в Техасе.

См. также 
  (1892—1955) — британский инженер.
  — первый автомобиль Австралии.